Briand est un patronyme que l'on retrouve surtout dans l'ouest de la France et au Québec.

Patronyme 

 Albert Briand (1909-1966), homme politique français ;
 Anne Briand-Bouthiaux (1968-), biathlète française ;
 Aristide Briand (1862-1932), homme politique et diplomate français ;
 Arnaud Briand (1970-) joueur français de hockey sur glace ;
 Enzo Briand (2004-), coureur cycliste français ;
 François Briand, poète français du  ;
 Jean-Olivier Briand (1715-1794), prélat catholique breton, évêque de Québec ;
 Jimmy Briand (1985-), joueur français de football ;
 Ludwig Briand (1981-), acteur français ;
 Maurice Briand (1949-2022), homme politique ;
 Pascale Briand (1952-), biologiste française ;
 Philippe Briand (1956-), architecte naval français ;
 Philippe Briand (1960-), homme politique français.

Autres 
 Briand de Lavieu (mort après 1316), un prélat français du XIVe siècle
 
 Pacte Briand-Kellogg, traité international (1928).